Le terme « revitalisation » peut faire référence à :
 la revitalisation linguistique, processus pour sauvegarder une langue ;
 le , notion anthropologique ;
 le plan de revitalisation du Nord-Est, programme politique chinois ;
 la zone de revitalisation rurale, appellation politique française ;
 la revitalisation des bâtiments industriels à Hong Kong, programme politique hongkongais ;
 le , programme politique hongkongais ;
 le programme de revitalisation des bâtiments historiques par le biais du partenariat, programme politique hongkongais ;
 la , fondation indienne.

Voir aussi